Sezon 2020/21 Regionalligi – 13. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny-Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowały w nich łącznie 102 drużyny. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup "Nordost", "West" i "Südwest" uzyskały bezpośredni awans do 3. Ligi, natomiast mistrzowie grup "Nord" i "Bayern" grali między sobą baraż o awans na III szczebel. Najsłabsze drużyny z każdej grupy zostały relegowane do Oberligi (w przypadku Regionalligi Bayern jest to spadek do Bayernligi).

Wpływ pandemii COVID-19 na rozgrywki Regionalligi 
Ze względu na przedwczesne zakończenie rozgrywek 2019/20 żadna drużyna nie została relegowana do Oberligi. Spowodowało to zwiększenie liczby uczestników w poszczególnych grupach, co miało zostać wyrównane po tym sezonie poprzez zdegradowanie większej ilości drużyn. Ostatecznie jednak kolejne fale pandemii spowodowały przedwczesne zakończenie rozgrywek Regionalligi Nord, Nordost i Bayern, w którym ostateczną pozycję liczono na podstawie średniej punktów. Ponadto, przedwcześnie zakończono większość rozgrywek Oberligi, w związku z czym nie było drużyn awansujących do Regionallig, w związku z czym zmniejszono liczbę spadkowiczów.

Grupa Nord (Północ)

Format 
Ze względu na dużą ilość drużyn postanowiono podzielić Regionalligę Nord na dwie grupy: północną i południową. Pierwotnie, po 5 najlepszych drużyn z obu grup miało kwalifikować się do grupy mistrzowskiej, natomiast reszta do grupy spadkowej. Ostatecznie jednak ze względu na przedwczesne zakończenie sezonu plany nie doszły do skutku i zdecydowano, że najlepsza drużyna, która ubiegała się o licencję na grę w 3. Lidze uzyska przywilej gry w barażach o awans.

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2020/21 w Regionallidze Nord:

Grupa północna

Tabela

Statystyki

Grupa południowa

Tabela

Statystyki

Grupa Nordost (Północny-Wschód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2020/21 w Regionallidze Nordost:

Tabela

Statystyki

Grupa West (Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2020/21 w Regionallidze West:

Tabela

Statystyki

Grupa Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2020/21 w Regionallidze Südwest:

Tabela

Statystyki

Grupa Bayern (Bawaria)

Drużyny 

Ze względu na pandemię koronawirusa Regionalliga Bayern w sezonie 2020/21 była de facto kontynuacją sezonu 2019/20, z którego nikt nie spadł, a jedynie do 3. Ligi awansował mistrz - Türkgücü Monachium. Ponadto, nikt nie awansował z Bayernligi, dlatego w drugiej części "sezonu" liga liczyła 17 drużyn:

Tabela

Grupa barażowa 
Pierwotnie w grupie barażowej znaleźć się miały 4 zespoły, jednak rezerwy 1. FC Nürnberg nie ubiegały się o licencję na grę w 3. Lidze. W związku z tym pozostałe 3 drużyny walczyły o prawo udziału w barażach z przedstawicielem grupy Nord o awans do 3. Ligi na sezon 2021/22.

Baraże o 3. Ligę 
W barażach o 3. Ligę miały pierwotnie wystąpić drużyny, które wygrają grupy mistrzowskie w Regionallidze Nord i Bayern. W Bawarii, mimo mniejszej ilości drużyn niż planowano, rozegrano grupę barażową, w której najlepszy okazał się 1. FC Schweinfurt 05. W Regionallidze Nord z kolei z powodu przedwczesnego zakończenia sezonu przedstawicielem została najwyżej sklasyfikowana drużyna, która ubiegała się o licencję na 3. Ligę - TSV Havelse. Baraże ostatecznie wygrała drużyna z Dolnej Saksonii, pokonując rywala w dwumeczu 2:0.

Zwycięzca: TSV Havelse

Uwagi

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2020 w Niemczech
2021 w Niemczech
Regionalliga